Menneville, commune française de l'Aisne
 Menneville, commune française du Pas-de-Calais

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France